Vrbas – fiume della Bosnia ed Erzegovina
 Vrbas – città della Serbia